Pavo (cognomen), een cognomen
Pavo (Georgia), een plaats in de VS
Pauw (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
Pauwen (Pavo), een geslacht van vogels
DJ Pavo, een Nederlandse hardstyle-dj
Postacademische vorming